Шпи́тталь-ан-дер-Дра́у (, ) — старинный город в Австрии, на западе федеральной земли Каринтия. Город расположен на берегу реки Драва при впадении в неё небольшой речки Штайр.

История 

В 1191 году Оттон II, граф Ортенбургский, вместе со своим братом Германом основали в верховьях Дравы больницу () и церковь. Позднее вокруг города вырос небольшой город, который по прекращению Ортенбургской династии перешёл под власть графов Целе.

В 1457 году Шпитталь получил городское право. В то же время он был присоединён к австрийским владениям Габсбургов. В 1524 году император Фердинанд I даровал город одному из своих испанских приближённых Габриелю Саламанке вместе с титулом графа Ортенбургского. Саламанка выстроил в Шпиттале один из красивейших в Австрии дворцов в стиле Ренессанса — дворец Порциа.

Экономика 
В Шпиттале находится штаб-квартира крупной австрийской строительной компании Strabag.

Известные уроженцы и жители 
 Леопольд Гассер (1836—1871) — австрийский оружейник, конструктор ручного стрелкового оружия.
 Томас Моргенштерн (род. 1986) — австрийский прыгун с трамплина, трёхкратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Герхард Кёфер (СДПА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 31 места.

 СДПА занимает 18 мест.
 АНП занимает 5 мест.
 АПС занимает 5 мест.
 Партия SFS занимает 3 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Каринтии
Окружные центры Каринтии